Karl Andreae oder Karl Andreä ist der Name folgender Personen:

* Karl Andreä (1841–1913), deutscher Politiker
 Karl Christian Andreae (1823–1904), deutscher Maler
 Karl Wilhelm Heinrich Andreae (1820–1890), lettischer Archivar